Прізвище

Патронім
 Бойко Іван Давидович
 Вервес Григорій Давидович
 Ізяслав Давидович